Натуральне число 1290
 1290 рік до нашої ери
 1290 рік нашої ери